Rumunjska:
 Birchiş (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Birchiş (rijeka), rijeka